L'édition 2014 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Martin Kližan remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et John Peers celle en double.

Faits marquants

sponspor 
Un nouveau sponsor principal s'ajoute à BMW, l'édition se nomme ainsi BMW Open by FWU AG.

Forfaits 
Gaël Monfils déclare forfait avant le début du tournoi à cause d'une blessure à la cheville droite.

Jiří Veselý déclare quant à lui forfait à cause d'une blessure au talon d'Achille gauche.

Lauréats 
Martin Kližan remporte son  en simple en battant en finale Fabio Fognini. Il s'agit de son  sur terre battue et en extérieur en carrière.

En double, Jamie Murray et John Peers remportent leur  ensemble en battant en finale Colin Fleming et Ross Hutchins. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Munich
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis en avril 2014
Tennis en mai 2014